Split, een stad in Kroatië
 een lichaamshouding vergelijkbaar met de spagaat (zie aldaar)
 Splitalbum, een muziekalbum dat nummers bevat van verschillende artiesten
 Split (film), een Amerikaanse film uit 2016
 een term uit het bowlen

 splitleer, de onderste laag van de gelooide huid van een rund, ook wel vleessplit genoemd.
Split een fijne vorm van steenslag